

Droit 
 Avocat, juriste, dont la fonction traditionnelle est de conseiller et de défendre ses clientes et ses clients, personnes physiques ou morales, en justice, en plaidant pour faire valoir leurs intérêts et, plus généralement, pour les représenter ou les assister.

Botanique 
 Avocat, le fruit de l'avocatier (Persea americana), un arbre de la famille des Lauraceae, originaire du Mexique.

Cinéma et télévision 
 L'Avocat (Lawyer Man, 1932), film américain de William Dieterle ;
 Avocats et Associés (1998-2010), série télévisée française en 115 épisodes ;
 L'Avocat du diable (The Devil's Advocate, 1997), titre au Québec du film fantastique américain de Taylor Hackford. Titre en France : L'Associé du diable.
 L'Avocat (Liebling Kreuzberg, 1986–1998), série télévisée allemande ;
 L'Avocat (2011), film français de Cédric Anger.

Autres 
 L’Avocat, géant de processions et de cortèges belge.
 L'avocat ou vert avocat est une couleur, une nuance sombre du vert tirant sur le jaune.

Patronyme 

 Jean-Marc Avocat, né vers 1948 et mort le 4 octobre 2020, est un acteur français. 

Homonymie de titre